Мэн:

 Мэн (Maine) — штат на северо-востоке США.
 Мэн (The Isle of Man) — остров в Ирландском море; коронное владение Великобритании.
 Мэн (Gulf of Maine) — залив в Атлантическом океане у побережья Северной Америки.
 Мэн (Comté du Maine) — французское средневековое графство.
 Мэн (; пиньинь: mēng) — 4-я из 64-х гексаграмм «Ицзина»: недоразвитость.
 Мэн (ACR-1 Maine) — боевой корабль флота США, первый американский броненосный крейсер (1895).
 МЭН — акроним в медицинской литературе — множественная эндокринная неоплазия.

 Мэн (孟, Mèng) — одна из распространённых китайских фамилий (клан). Входит в список «Сто фамилий».
 Мэн Сяодун (, 1908—1977) китайская актриса, исполнительница ролей амплуа лаошэн в пекинской опере.
 Мэн Фанли (孟方立, ум. 889) — видный военачальник в конце Китайской династии Тан.
 Мэн Фаньлун (род. 1988) — китайский боксёр.
 Мэн Хаожань (孟浩然; 689 или 691—740) — китайский поэт времён династии Тан.
 Мэн-цзы (孟子, 372—289 до н. э.) — китайский философ, представитель конфуцианской традиции.
 Мэн Цзяньчжу (, 1947) — министр общественной безопасности Китайской Народной Республики.
 Мэн Цзяо (751—814) — китайский поэт времен династии Тан.

 Мэн, Генри (Henry James Sumner Maine, 1822—1888) — английский юрист, антрополог, историк и социолог права.
 Мэн, Пьер-Жюль (1810—1879) — французский скульптор-анималист.
 Мэн, Роберт (, 1808—1878) — британский астроном.

См. также 
 Мэнн
 Мен
 Man (значения)